"O Ladrão Mestre" é um conto de fadas norueguês coletado por Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885) e Jørgen Engebretsen Moe (1813-1882). Os Irmãos Grimm incluiram uma variante mais curta, sob o número 192, em seus contos. Andrew Lang o incluiu no “Livro de Fadas Vermelho”. Ele está posto no Sistema de classificação de Aarne-Thompson, sob o número 1525A, com o tema “O roubo do Cavalo do Escudeiro”.

HISTÓRIA
Um camponês pobre, não tendo nada para dar a seus três filhos, caminhou com eles até uma encruzilhada, onde cada filho tomou um caminho diferente. Dos dois mais velhos, não se sabe o destino. Porém, o mais jovem partiu para uma grande floresta, onde uma tempestade o atingiu. Então ele procurou abrigo numa casa, onde foi recebido por uma velha. Ela o avisou ser ali o covil de ladrões maus, que haviam roubado sua casa, quando ela era jovem e que, desde então a mantinham cativa, como governanta. Ele ficou lá e, quando os ladrões chegaram, ele os convenceu a levá-lo como um servo. Os ladrões o colocaram à prova, mandando-o roubar um boi que um homem trouxera ao mercado para vender. Ele pegou um sapato com uma fivela de prata e deixou-o na estrada. O dono do boi viu e pensou que seria bom se houvesse dois sapatos, mas um só não lhe serviria. Deixando o sapato na estrada, seguiu em frente. O jovem pegou o sapato, correu por um atalho, para deixá-lo novamente, mais adiante, na estrada. O homem chegou ao ponto em que o sapato foi posto e ficou aborrecido por ter deixado para trás o par, com qual poderia agradar sua velha mulher. Imediatamente, amarrou o  seu boi na cerca e voltou para procurar o outro sapato. Enquanto isto, o jovem levou o boi embora. O homem, frustrado por não encontrar o sapato, nem o primeiro boi, foi buscar o seu segundo boi  para vender, e os ladrões disseram ao jovem que se ele roubasse este segundo, poderia ficar no bando. O jovem, prendendo-se pelas axilas, simulou estar enforcado ao longo do caminho por onde o dono do boi passaria. Após o homem ter passado e se condoído com o enforcado, ele correu por um atalho e pendurou-se novamente, mais à frente. E depois, fez isto mais uma terceira vez. O infeliz caminhante ficou convencido de que se tratava de feitiçaria, amarrou o segundo boi e voltou para ver se os dois primeiros corpos estavam ainda pendurados. Enquanto isto, o jovem fugiu com o seu boi. O homem foi buscar o seu terceiro e último boi. Os ladrões disseram que iriam torná-lo o líder do bando, se ele roubasse o terceiro animal. O jovem emitiu um som, imitando um boi mugindo na floresta. O homem, pensando que eram seus bois roubados, embrenhou-se na mata para procurar os animais perdidos, deixando para trás o terceiro boi, que foi roubado pelo jovem. Os ladrões não ficaram satisfeitos em ter o jovem como líder do bando, e assim todos eles o abandonaram. O jovem soltou os bois que retornaram ao seu proprietário. A seguir, tomou todo o tesouro da casa dos ladrões e voltou para a casa de seu pai, que inicialmente não o reconheceu. Na vizinhança da casa paterna, morava um escudeiro tão rico, que não sabia dizer o que possuía. Ele tinha também uma filha, moça inteligente e bonita. Assim, o ladrão ficou apaixonada e desejou tê-la como esposa, enviando o seu pai para pedir a mão da donzela, orientando-lhe para não ocultar ao escudeiro que ele era um exímio ladrão. O escudeiro concordou com o casamento, contanto que o jovem conseguisse roubar a carne assada na cozinha de sua casa, no domingo seguinte. O rapaz pegou três lebres e soltou-as perto da cozinha do latifundiário, e  os servos, pensando que era uma só lebre, sairam para pegá-la, correndo para diversos lados. Neste interim, o rapaz entrou e roubou o assado. Naquela noite, Padre Lourenço, o pároco do local, veio para jantar e gozou do escudeiro, dizendo que ele jamais teria sido enganado como o seu anfitrião foi. O ladrão foi reclamar ao escudeiro que cumprisse a promessa e lhe desse a mão filha em casamento. O escudeiro pediu-lhe que provasse mais uma vez a sua habilidade, aplicando algum truque ao sacerdote. O ladrão vestiu-se de  anjo e convenceu o padre de que ele estava vindo para levá-lo para o céu, devendo ele colocar todos os seus bens de valor na sala de jantar. Ele colocou o padre dentro de um saco, arrastou-o sobre pedras e espinhos, jogou-o no galinheiro, dizendo-lhe que era o purgatório, e roubou todo seu tesouro. O escudeiro ficou satisfeito, mas ainda adiou atender o pedido do ladrão, dizendo-lhe para roubar doze cavalos de seu estábulo, com doze cavalariços em suas selas. O ladrão preparou-se e disfarçou-se como uma mulher velha para entrar no estábulo e, quando a noite esfriou, ofereceu conhaque, colocado em duas garrafas, aos cavalariços, que pediram para beber. Ele bebeu da garrafa normal e  dava-lhes da outra garrafa, que continha uma poção que os fez dormir. Então ele roubou os cavalos. O escudeiro, mais uma vez, o quis provar, perguntando se ele poderia roubar um cavalo, enquanto ele, o próprio escudeiro, estivesse montado nele. O ladrão disse que sim e disfarçou-se como um homem velho com um barril de hidromel, colocando o dedo no buraco, no lugar da torneira. O escudeiro caminhando numa estrada, encontrou o ladrão disfarçado de velho e perguntou se ele poderia olhar na floresta, para verificar se o ladrão não estava escondido lá. O ladrão disse que não podia, porque se tirasse o dedo do buraco do barril, todo o hidromel vazaria. O escudeiro tomou seu lugar, colocou o dedo no buraco do barril e deu-lhe o seu cavalo para vasculhar a floresta. Assim o ladrão roubou o cavalo do escudeiro e, novamente, foi pedir que este cumprisse a promessa e lhe desse a filha em casamento. O escudeiro colocou-o novamente à prova, perguntando se ele poderia roubar o lençol de sua cama e um lenço que sua mulher mantinha no bolso traseiro da roupa. À noite, o ladrão fez um boneco semelhante a um homem e colocou na janela. O escudeiro, pensando ser o ladrão, atirou nele. O jovem deixou-o cair. Temendo a repercussão de seu ato, o escudeiro saiu para procurar o corpo e enterrá-lo. Enquanto isto, o ladrão, fingindo ser o escudeiro, entrou no quarto escuro, pegou o lençol e pediu o lenço à mulher, para que fossem limpas as manchas de sangue provenientes do tiro. O escudeiro ficou receoso do que o ladrão poderia roubar  mais e decidiu deixá-lo casar com sua filha. A versão dos Irmãos Grimm começa com a chegada do jovem ladrão à casa do escudeiro, o qual lhe impõe tarefas para testar sua habilidade. Ele deveria roubar os cavalos do estábulo, o lençol e a aliança de sua mulher, o pároco e o funcionário da igreja. Caso não conseguisse, o escudeiro iria enforcá-lo. O ladrão consegue e deixa o país.

Contos de fada
Contos dos Irmãos Grimm
Ladrões fictícios